Paul Aeby – calciatore svizzero
 Paul Aeby – politico svizzero